est une expression anglaise signifiant « presque à la maison ».


 peut désigner :

Roman 

 , roman de  publié en  ;

Série télévisée 

 , programme éducatif diffusé de 1982 à 1983 sur  ;

Musique

Album 

 , album d' sorti le  ;

 , EP de  sorti le  ;
 Almost Home, EP de  sorti en  ;

Chanson 

 , chanson de Craig Morgan présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Voir aussi